Dinkelsbühl bezeichnet:

 Dinkelsbühl, Stadt in Bayern
 Landkreis Dinkelsbühl, ein Landkreis in Bayern bis 1972, danach im Landkreis Ansbach aufgegangen
 Nikolaus von Dinkelsbühl, ein deutscher Theologe
 Johannes von Dinkelsbühl, ein deutscher Physiker
 Hanmann Dinkelsbühl, ein Bürgermeister von Heilbronn in Baden-Württemberg
 Johann Dinkelsbühl, ein Bürgermeister von Heilbronn in Baden-Württemberg